«Крейсер «Улисс»» — первый роман шотландского писателя Алистера Маклина, впервые опубликован в 1955 году. Издательство Fontana Books выпустило книгу в 1960 году. В предыдущем году Маклин написал о полярных конвоях союзников в Мурманск для конкурса рассказов и по просьбе издателя "расширил" рассказ до романа. В некоторых изданиях романа содержится примечание, что история вымышленного крейсера не имеет ничего общего с историей реального существовавшего эсминца с таким именем. Роман повествует о трагической судьбе вымышленного полярного конвоя FR-77, направлявшегося в Мурманск.

Описание сюжета 
В связи с критическим положением на Восточном фронте британское командование наспех отправляет конвой FR-77 с крайне важными грузами и вооружением в Мурманск. 

Перед отправкой конвоя его будущий руководитель контр-адмирал Тиндалл пытается отговорить руководство военно-морского флота от отправки флагманом конвоя крейсера "Улисс", ссылаясь на то, что экипаж корабля очень вымотан и нуждается в отдыхе для восстановления сил. К нему не прислушиваются. Тиндалл тяжело болен, также болен командир крейсера "Улисс" Вэллери (у него неустановленное гематологическое заболевание). Но они выполняют приказ и выходят в море.

Так как конвой сформирован наспех, корабли охраны устарели, их конструкции неудачны и персонал плохо квалифицирован. Часть моряков разными способами саботирует деятельность.

Оба т. н. «торговых» авианосца («транспорт-авианосец») выходят из строя и возвращаются на базу, конвой остаётся без прикрытия с воздуха. Корабли конвоя пытаются сбивать самолёты противника с помощью собственных орудий, а когда орудия выходят из строя из-за бомбардировок, одному из членов экипажа удаётся уничтожить несколько самолётов, ослепляя пилотов огнями корабельных прожекторов, после чего он гибнет.

Членам экипажа "Улисса" постоянно приходится принимать тяжелые решения и жертвовать собой. Так командир "Улисса" Вэллери, тяжелобольной и умирающий (он умирает ближе к концу книги) лично обходит помещения корабля, чтобы поговорить с членами экипажа и поднять их боевой дух. Одному из героев приходится уничтожить танкер, капитаном которого является его собственный отец, так как горящий танкер демаскирует конвой, а его отец вместе с командой отказываются покинуть его (далее этот персонаж гибнет в бою с нацистами, упоминается, что вся их семья погибла, так как мать и сёстры погибли при бомбардировке Ковентри, а еще один брат был убит во время мятежа на корабле).

Теряя корабли от нападений подлодок и ударов гитлеровской авиации, скопившейся в Норвегии моряки до последнего выполняют свой долг даже узнав о выходе в море линкора «Тирпиц». Флагман конвоя лёгкий крейсер «Улисс», истративший все свои снаряды, жертвует собой и идёт на таран настигшего конвой тяжёлого германского крейсера «Адмирал Хиппер». Лишь несколько кораблей достигают советских берегов. Один из немногих выживших членов команды "Улисса" помощник врача Николлс рассказывает руководству военно-морских сил о подвиге, совершённом экипажем "Улисса".

Критика 

Роман получил хорошие отзывы, ряд критиков поставил роман на одно место с двумя другими классическими произведениями о второй мировой войне на море Германа Воука The Caine Mutiny (1951) и Николаса Монсаррата The Cruel Sea.

Советский писатель Валентин Пикуль использовал цитату из романа как эпиграф для своего произведения «Реквием каравану PQ-17»

Примечания

Ссылки 
 Book review at AlistairMacLean.com

Романы 1955 года
Романы на английском языке
Романы Алистера Маклина
Арктические конвои
Книги о Второй мировой войне